Das Feuerschiff Weser bezeichnet die folgenden Feuerschiffe:

* das Feuerschiff Weser aus dem Jahr 1874, siehe Feuerschiff Weser (Schiff, 1874)
 das Feuerschiff Weser aus dem Jahr 1888, vor Außerdienststellung zuletzt auf Station ELBE 3, siehe Elbe 3 (Schiff, 1888)
 das Feuerschiff Weser aus dem Jahr 1907, siehe Feuerschiff Weser (Schiff, 1907)